Thaana è un blocco Unicode. È costituito dai 50 caratteri compresi nell'intervallo U+0780-U+07BF.

Introdotto nella versione 3.0 di Unicode, comprende i simboli del thaana, sistema di scrittura della lingua maldiviana.

Tabella

Tabella compatta di caratteri

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Thaana
 Lingua maldiviana

Unicode